Ägidienplatz, Aegidienplatz oder Egidienplatz steht für:
 Ägidienplatz (Krummennaab), siehe Liste der Baudenkmäler in Krummennaab #Thumsenreuth
 Ägidienplatz (Regensburg)

 Egidienplatz (Nürnberg), siehe Kunst- und Baudenkmäler der Stadt Nürnberg

Siehe auch:
 Aegidientorplatz
 Ägidienmarkt
 Aegidienstraße